Doris Gontersweiler-Vetterli (1933-), Zwitserse zwemster en olympisch deelneemster, echtgenote van Werner Vetterli
 Werner Vetterli (1929-2008), Zwitsers modern vijfkamper, olympisch deelnemer en presentator, echtgenoot van Doris Gontersweiler-Vetterli

Zwitserse achternaam